skurcz betonu
 skurcz izowolumetryczny
 skurcz mapy
 skurcz mięśnia
 skurcz odlewniczy
 skurcz pośmiertny
 skurcz serca
 skurcze Alvareza
 Skurcze Braxtona Hicksa
 kurcz
 Zespół Filmowy "Skurcz"

Zobacz też 
 Skórcz